Cerotelion är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Camillo Rondani 1856. Cerotelion ingår i familjen platthornsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Platthornsmyggor
Cerotelion